La palabra tónica o tonica puede designar:

 Tónica, en fonética es la sílaba de una palabra en la que recae el golpe de voz.
 Tónica, en música en el sistema tonal hace referencia al primer grado de la escala musical, que es la nota que define la tonalidad.
 Tónica, bebida refrescante.
 Tónica, festival de música jazz en Guadalajara, México.
 Tonica, villa en el estado estadounidense de Illinois.

Véase también 
 Tono 
 Tónico 
 Tonicidad